Номинативная конструкция — конструкция предложения, противоположная эргативной: В основной форме (именительный падеж, беспредложная форма) ставится субъект действия (агенс), тогда как объект действия (пациенс) стоит в косвенной форме (падеж, предлог, как правило, со значением косвенного дополнения то есть дательного падежа). Сравните в русском и немецком языках:

Номинативная конструкция:

Вася (им. пад. субъект) имеет книгу (вин. пад. объект).

Wassja (им. пад. субъект) hat ein Buch (вин. пад. объект).

Эргативная конструкция:

У Васи (косв. пад. субъект) есть книга (им. пад. объект).

Es gibt ein Buch (вин. пад. объект) bei Wassja (или Wassjan; косв. пад. субъект).

В некоторых языках возможны обе конструкции, но большинство использует (или, по крайней мере, предпочитает) только одну. Соответственно, принято говорить о языках эргативного строя и языках номинативного
строя.

Примечания 

Падеж